Cartea întâi Paralipomena
 Cartea a doua Paralipomena

Vezi și 

 Cărțile lui Samuel
 Cărțile Regilor